Сан Исидро Буенависта има више значења:

 Сан Исидро Буенависта (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Исидро Буенависта (Санта Марија Пењолес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Исидро Буенависта (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Исидро Буенависта (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику